Maulets, partidaris de l'Arxiduc Carles d'Àustria en la Guerra Successió Espanyola.
 Maulets, organització política fundada el 1979. El 1980 s'integrà al Front d'Esquerra Nacionalista.
 Maulets, organització política juvenil fundada el 1988. El 1999 es fusionà amb els Joves Independentistes Revolucionaris per a formar Maulets, el jovent independentista revolucionari.
 Maulets, el jovent independentista revolucionari, organització política juvenil fundada el 1999 de la fusió de Maulets i els Joves Independentistes Revolucionaris.